Aubrey steht für:

 Aubrey Branch, Fließgewässer im Denton County, Texas
 Aubrey Creek, Fließgewässer im Siskiyou County, Kalifornien
 Aubrey Oil and Gas Field, Ölfeld im Tensas Parish, Louisiana
 Aubrey L White Park, Park im Spokane County, Washington

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aubrey (Alabama), im Lee County
 Aubrey (Arkansas), im Lee County
 Aubrey (Bartow County, Georgia)
 Aubrey (Heard County, Georgia)
 Aubrey (Louisiana), im Tensas Parish
 Aubrey (Mississippi), im Noxubee County
 Aubrey (Texas), im Denton County
 Aubrey (Wisconsin), im Richland County

Aubrey ist der Familienname folgender Personen:
 Elizabeth Alice Aubrey Le Blond, siehe Elizabeth Alice Hawkins-Whitshed (1860/61–1934), irische Bergsteigerin, Fotografin und Schriftstellerin
 Evelyn Windsor-Aubrey (* um 1920), englische Badmintonspielerin
 James Aubrey (1947–2010), britischer Schauspieler
 John Aubrey (1626–1697), britischer Altertumsforscher und Autor
 Juliet Aubrey (* 1966), britische Schauspielerin
 Mary Aubrey-Fletcher, 8. Baroness Braye (* 1941), britische Peeress und Politikerin
 Rex Aubrey (1935–2021), australischer Schwimmer
 William Aubrey (um 1529–1595), englischer Rechtswissenschaftler und Politiker

Aubrey ist der Vorname von:

 Aubrey Vincent Beardsley (1872–1898), ein US-amerikanischer Graphiker, Illustrator und Karikaturist

Siehe auch:
 Aubry